Central City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Central City (Arkansas)
Central City (Colorado)
Central City (Illinois)
Central City (Iowa)
Central City (Kentucky)
Central City (Nebraska)
Central City (Pennsylvania)
Central City (South Dakota)